Кубок Казахстана по футболу 2007 года — 16-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 43 клуба.

Финальный матч состоялся 29 ноября 2007 года на Центральном стадионе города Тараз.

Победителем Кубка стал костанайский «Тобол», обыгравший в финале шымкентский «Ордабасы». «Тобол» завоевал право на участие в Кубке УЕФА.

1/32 финала 

Матчи состоялись с 21 марта по 14 апреля 2007 года.

1/16 финала 

Матчи состоялись с 16 апреля по 19 апреля 2007 года.

1/8 финала 

Матчи состоялись с 8 мая по 9 мая 2007 года.

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала состоялись с 3 сентября по 26 сентября 2007 года.

1/2 финала 

Матчи состоялись 23 октября и 7 ноября 2007 года, команды провели по одной встрече на нейтральных полях.

Финал

Примечания